Фурнуле́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 140 км на південний захід від Клермон-Феррана, 31 км на південний захід від Оріяка.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 січня 2016 року Фурнуле і Сен-Констан було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Констан-Фурнуле.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Фурнуле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фурнуле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Канталь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Канталь